Le tournoi de tennis de Corée est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Séoul du  au .

Nicole Vaidišová remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Yung-Jan et Chuang Chia-Jung.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Corée
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Coree
2005 en Corée du Sud
Tennis en septembre 2005
Tennis en octobre 2005